

Sigle 
 Makedonska Prva Liga – campionato macedone di pallacanestro
 Movimento Politico dei Lavoratori – partito politico italiano del passato
 Mozilla Public License – licenza software open source
 MPL (gene), codificante la proteina della Leucemia mieloproliferativa (recettore per la trombopoietina)

Codici 
 MPL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Montpellier Méditerranée, Montpellier, Francia

Armi
 MPL – versione a canna lunga della pistola mitragliatrice Walther MP